Målartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Målartjärnarna, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun, 
Målartjärnen, sjö i Sundsvalls kommun,  (4,87 ha)
Målartjärnarna, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 
Yttre Målartjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn